Hallund kan hentyde til flere artikler:
 Hallund (Brønderslev Kommune) – en landsby i Brønderslev Kommune.
 Hallund (Esbjerg Kommune) – en bebyggelse i Gørding Sogn (Esbjerg Kommune).
 Hallund Sogn – et sogn i Brønderslev Kommune.